Гейбриъл Бърн () е ирландски театрален и филмов актьор, режисьор и продуцент, носител на награда „Златен глобус“, номиниран за награда „Тони“, две награди „Еми“ и три награди „Сателит“. Известни филми с негово участие са „Екскалибур“, „Малки жени“, „Обичайните заподозрени“, „Желязната маска“, „Обществен враг“, „Стигмата“, „Краят на дните“, „Призрачен кораб“, „Нападение над участък 13“ и сериалите „Христофор Колумб“, „In Treatment“ и „Викинги“.

Биография 
Гейбриъл Бърн е роден на 12 май 1950 г. в Дъблин, Република Ирландия. Той е най-голямото от шест деца. Баща му е работник във фабрика, а майка му е медицинска сестра. Като малък е посещавал 5 години католическо училище, подготвяйки се за свещеник. По-късно се записва в Университета в Дъблин, където учи археология и лингвистика. След като се дипломира, сменя много професии, сред които работник във фабрика, археолог, готвач, учител по испански, докато чак на 29 години не се ориентира към актьорската професия. Първоначално играе на театрални сцени в родния Дъблин и Лондон, а по-късно започва да се снима и в ирландски телевизионни продукции.

До 37-годишна възраст Бърн никога не е ходил в САЩ. Днес той има двойно ирландско и американско гражданство. През 1988 г. се жени за актрисата Елън Бъркин, от която има две деца. През 1993 г. те се разделят, а през 1999 г. се развеждат официално. Гейбриъл Бърн е активист в борбата за човешки права, както и ирландски посланик за УНИЦЕФ. Известен е и като голям фен на лондонския клуб „Челси“.

Кариера 
Дебютира на голям екран във филма „Екскалибур“ през 1981. Бърн е звездата на сериала на HBO „Психотерапия“ в ролята на психоаналитика д-р Пол Уестън. За изпълнението си в първия сезон през 2008 г., Бърн печели първата си награда „Златен глобус“ за „най-добра мъжка роля в драматичен сериал“, както и номинация за „Еми“.

Филмография

Кино

Бележки

Източници

Външни препратки 

 
 

Ирландски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Родени в Дъблин